Урю:

 Урю — посёлок в Японии, находящийся в уезде Урю округа Сорати губернаторства Хоккайдо. 
 Урю Исида — персонаж аниме и манги «Блич», созданный Тайто Кубо.